Čtyřhra juniorek US Open 2021 probíhala v první polovině září 2021. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři párů. V roce 2020 se juniorské soutěže nekonaly pro koronavirovou pandemii. Obhájkyněmi titulu z roku 2019 byly Lotyška Kamilla Bartoneová s Ruskou Oxanou Selechmetěvovou, které do turnaje nezasáhly. Bartoneová již nebyla věkově způsobilá k účasti mezi juniorkami a Selechmetěvová v deblu absentovala.

Vítězem se stal třetí nasazený pár 17letých Američanek, Ashlyn Kruegerová a  Robin Montgomeryová, který ve finále zdolal americké turnajové osmičky Reese Brantmeierovou a Elvinu Kalievovou výsledkem 5–7, 6–3 a [10–4]. Šampionky tak získaly premiérovou grandslamovou trofej ve čtyřhře. Montgomeryová zvítězila rovněž v singlové soutěži, což se v junuiorském grandslamu naposledy podařilo Liang En-šuo na Australian Open 2018.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2021
čtyřhra juniorek